Gößmannsreuth ist der Ortsname von

 Gößmannsreuth (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gößmannsreuth (Schnabelwaid), Ortsteil des Marktes Schnabelwaid, Landkreis Bayreuth, Bayern